Кубок Інтертото 1991 () — 31-ий розіграш Кубка Інтертото, європейського футбольного турніру для клубів, які не потрапили до офіційних турнірів УЄФА. У турнірі мати взяти участь 40 клубів, що були поділені на 10 груп по чотири клуби у кожній, втім перед початком турніру «Олімпія» (Любляна), «Рот-Вайс» (Ессен) та «Будучност» (Тітоград) відмовились від участі, через що у трьох групах лишилось лише по три команди. Єдиного переможця турніру не визначалось і найкраща команда кожної групи на рівних зараховувалися до переможців та отримувала, окрім невеликого кубка, значну грошову винагороду. Найкращою командою турніру став шведський «Еребру», який набрав 11 очок.

Груповий етап

Група 1

Група 2

Група 3

Група 4

Група 5

Група 6

«Олімпія» (Любляна) відмовилась від участі.

Група 7

Група 8

«Рот-Вайс» (Ессен) відмовився від участі.

Група 9

«Будучност» (Тітоград) відмовилась від участі.

Група 10

Див. також 
 Кубок європейських чемпіонів 1991—1992
 Кубок володарів кубків 1991—1992
 Кубок УЄФА 1991—1992

Посилання 
 Рахунок усіх матчів на сайті mogiel.net 

Кубок Інтертото
1991 у футболі